Laguna Yema puede referirse a:

 la laguna Yema, espejo de agua de la Argentina;
 el embalse de Laguna Yema, embalse de la Argentina;
 Laguna Yema, localidad de la Argentina.